Кемарская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Кемарская, Евгения Анатольевна (род. 1929) — советская актриса и режиссёр.
 Кемарская, Ирина Николаевна — член Союза кинематографистов России и лауреат премии ТЭФИ.
 Кемарская, Надежда Фёдоровна (1899—1984) — советская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано) и режиссёр. Народная артистка РСФСР.